Мариахильф () — шестой район Вены.  Сформирован в 1850 году, изначально как 5-й район, но в 1862 стал шестым из-за разделения Видена на два.

.

Мариахильф расположен к юго-западу от центра Вены.  С севера район ограничивает улица Мариахильфер () со множеством магазинов — самая крупная и важная торговая улица в городе.

Население

Ссылки 
 Mariahilfer Straße

Примечания